Сезон 2021/2022 для «Бруклин Нетс» стал 55-м сезоном в истории клуба, 46-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 10-м — после переезда из Нью-Джерси в Бруклин.

Важные даты 
 28 июня 2021 года — Айме Удока, который был ассистентом Стива Нэша в «Бруклине», стал главным тренером «Бостон Селтикс».
 9 июля 2021 года — Дэвида Вантерпула вошёл в тренерский штаб «Бруклин Нетс».
 29 июля 2021 года — Драфт НБА 2021 года прошёл в «Барклайс-центре», Бруклине (Нью-Йорк).
 2 августа 2021 года — Открылся рынок свободных агентов.
 3 августа 2021 года — Брайан Киф стал ассистентом главного тренера в «Бруклин Нетс».
 6 августа 2021 года — «Бруклин» подписал и обменял Спенсера Динвидди в «Вашингтон Уизардс» в сделке с участием пяти команд.
 8 августа 2021 года — Кевин Дюрант подписал многолетние продление контракта с «Бруклин Нетс».
 7 октября 2021 года — Объявили, что судья-статистик Херб Туретцки вышел на пенсию. Турецки 54 года работал на домашних матчах «Американс»/«Нетс» с момента основания клуба.
 12 октября 2021 года — Отстранили Кайри Ирвинга от участия в тренировках и матчах. Кайри не вакцинировался от COVID-19, поэтому не мог играть в «Барклайс-центре» и «Мэдисон-сквер-гардене» из-за требований властей города Нью-Йорка. «Бруклин» будет платить зарплату Ирвингу за выездные матчи.
 19 октября 2021 года —  Сыграли первый официальный матч сезона против «Милуоки Бакс». Проиграли со счетом 102 на 127 в гостях.
 22 октября 2021 года — НБА назвала 75 величайших игроков в истории лиги. 10 баскетболистов, выступавших за «Американс»/«Нетс», вошли в их число.
 14 декабря 2021 года — Семь игроков «Бруклина» (Деандре Бембри, Брюс Браун, Джеймс Джонсон, Джевон Картер, Пол Миллсэп, Ламаркус Олдридж, Джеймс Харден) были помещены на карантин из-за протокола здоровья и безопасности по COVID-19.
 17 декабря 2021 года — Разрешили Кайри Ирвингу, который по состоянию на 17 декабря 2021 года не был вакцинирован от COVID-19, принимать участия в тренировках и гостевых матчах.
 18 декабря 2021 года — Ещё трое игроков «Бруклина» (Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Дэй’Рон Шарп) были помещены на карантин из-за протокола здоровья и безопасности по COVID-19
 19 декабря 2021 года — НБА перенесла два домашних матча «Бруклин Нетс» с «Денвер Наггетс» и «Вашингтон Уизардс» на позднюю дату, которые должны были состоятся 19 и 21 декабря 2021 года соответственно.
 22 декабря 2021 года — НБА перенесла гостевой матча «Бруклин Нетс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на позднюю дату, который должен состоятся 23 декабря 2021 года.
 3 января 2022 года —  Объявили об изменении расписании матчей из-за переноса игр.
 5 января 2022 года — Кайри Ирвингу сыграл первый матч за «Бруклин» в сезоне.
 10 февраля 2022 года — Обменяли Джеймса Хардена в «Филадельфия Севенти Сиксерс» на Бена Симмонса.
 12 февраля 2022 года — Потерпели поражение в гостях против «Майами Хит». Эта игра стала одиннадцатым проигранным подряд матчем  в регулярном сезоне.
 14 февраля 2022 года — Прервали серию без побед, победили в домашней встрече против «Сакраменто Кингз».
 28 февраля 2022 года — Стив Нэш был помещен на карантин из-за протокола здоровья и безопасности по COVID-19.
 3 марта 2022 года —  Сообщили, что Джо Харрис пропустит остаток сезона из-за операции на левой лодыжке. 21 марта 2022 ему была проведена операция по восстановлению связок левой лодыжки. 
 15 марта 2022 года — Кайри Ирвинг во встрече с «Орландо Мэджик» стал первым игроком в истории «Бруклин Нетс», который набрал 60 очков. До него самым результативным  игроком «Нетс» в одном матче был Дерон Уильямс с 57 очками.
 27 марта 2022 года — Кайри Ирвинг впервые в сезоне сыграл в «Барклайс-центре» после того, как мэр Нью-Йорка отменил ограничения в отношении спортсменов, которые не привились от COVID-19. На матча с «Шарлотт Хорнетс» был аншлаг, игру посетили 18166 зрителей.
 5 апреля 2022 — Сообщили, что накануне умер их бывший судья-статистик Херб Туретцки. Он выполнял работу в клубе с момента его основания и до начала сезона 2021/2022. Турецки отработал как минимум 2200 баскетбольных матчей, что является рекордом Гиннесса по количеству игр для судей-статистиков. 
 12 апреля 2022 — Победили в плей-ине «Кливленд Кавальерс» и вышли в плей-офф. Соперником по первому раунду плей-офф будет «Бостон Селтикс».
 25 апреля 2022 — Проиграли в четырёх матчах в первом раунде плей-офф «Бостон Селтикс».

Драфт 

Перед началом драфта у «Бруклин Нетс» был один свой драфт-пик первого раунда и три драфт-пика второго раунда, полученные в результате обменов. На драфте «Бруклин» выбрал 4 игроков. 6 августа 2021 года «Нетс» в результате обмена с «Финикс Санз» приобрел права с драфта на Дэй’Рона Шарпа.

Состав

Ротация состава 
Последнее обновление 10.04.2022

Регулярный сезон

Положение в турнирной таблице

Раунд плей-ин

Плей-офф

Сыгранные матчи

Летняя лига НБА

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Раунд плей-ин

Плей-офф

Статистика игроков

Летняя лига 

|-
|style="text-align:left;" |Кэмерон Томас
|4||2||28.8||.423||.360||.846||1.8||2.0||1.2||0.5||27.0
|-
|style="text-align:left;" |Куинндари Уизерспун
|4||4||21.7||.400||.167||.867||2.5||2.5||1.8||0.2||11.5
|-
|style="text-align:left;" |Ализе Джонсон
|4||4||25.4||.471||.200||.867||10.8||2.0||0.2||0.2||11.5
|-
|style="text-align:left;" |Джордан Боуден
|3||0||23.0||.290||.250||.833||2.0||2.3||1.3||0.3||9.0
|-
|style="text-align:left;" |Брэндон Найт
|4||4||23.3||.286||.179||1.000||1.3||2.0||0.2||0||8.8
|-
|style="text-align:left;" |Маркус Зегаровски
|3||0||18.2||.435||.400||.000||2.3||2.0||1.0||0.0||8.0
|-
|style="text-align:left;" |Дэй’Рон Шарп
|4||2||20.2||.458||.000||.600||8.2||1.0||0.5||1.2||7.8
|-
|style="text-align:left;" |Дэвид Дьюк
|4||3||23.0||.355||.111||.750||7.2||1.2||0.2||0.2||7.2
|-
|style="text-align:left;" |Кесслер Эдвардс
|4||2||22.9||.348||.308||.889||3.5||0.2||0.5||1.2||7.0
|-
|style="text-align:left;" |Кайзер Гейтс
|4||1||22.4||.350||.353||1.000||5.0||1.0||1.0||0.5||6.8
|-
|style="text-align:left;" |Реджи Перри
|3||2||19.6||.214||.125||.857||6.7||1.0||1.0||1.0||6.3
|-
|style="text-align:left;" |Рэйкуан Грэй
|3||0||11.3||.571||1.000||1.000||4.3||0.3||0.3||0.3||3.7
|-
|style="text-align:left;" |Крис Силва
|4||1||9.4||.500||.000||.000||3.0||0.5||0.0||2.0||2.5
|-
|style="text-align:left;" |Брэндон Рашал
|3||0||4.9||.000||.000||.000||1.0||0.0||0.3||0.3||0.0
|-
!Всего
!5
! —
! —
!.375
!.261	
!.824	
!44.4	 
!13.4
!7.0
!6.2
!88.2
|}

Предсезонные матчи 

|-
|style="text-align:left;" |Кевин Дюрант
|3||3||27.2||.512||.500||.818||6.7||1.7||0.3||0.3||20.0
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|3||3||26.0||.636||.650||000||2.7||1.7||0.0||0.0||13.7
|-
|style="text-align:left;" |Джеймс Харден	
|3||3||27.5||.433||.312||.571||3.7||7.3||0.7||0.0||11.7
|-
|style="text-align:left;" |Ламаркус Олдридж
|3||1||19.5||.458||.167||1.000||3.7||2.0||1.0||0.7||11.3
|-
|style="text-align:left;" |Секу Думбуя
|1||0||13.4||1.000||.000||1.000||4.0||1.0||1.0||0||11.0
|-
|style="text-align:left;" |Джевон Картер
|4||1||23.0||.444||.579||.000||1.5||1.2||0.8||0.2||10.8
|-
|style="text-align:left;" |Кэмерон Томас
|4||0||12.6||.438||.400||.909||2.5||1.2||0.2||0.2||10.5
|-
|style="text-align:left;" |Пол Миллсэп
|3||2||19.5||.440||.444||.000||8.0||2.3||1.3||1.0||8.7
|-
|style="text-align:left;" |Джеймс Джонсон
|2||0||17.8||.583||.250||1.000||1.5||1.5||1.0||1.0||8.5
|-
|style="text-align:left;" |Дэй’Рон Шарп
|2||0||9.7||.556||.000||.714||3.5||0.5||1.0||0||7.5
|-
|style="text-align:left;" |Девонте Кейкок
|2||0||10.1||.857||1.000||.667||1.5||1.0||0.5||0||7.5
|-
|style="text-align:left;" |Деандре Бембри
|3||1||20.3||.500||.000||.583||4.0||1.3||1.7||0.3||6.3
|-
|style="text-align:left;" |Николас Клэкстон
|3||1||15.2||.615||.000||.500||4.7||0.3||0.3||1.3||6.0
|-
|style="text-align:left;" |Брюс Браун
|4||3||17.5||.529||.400||1.000||2.2||0.8||1.0||0.2||6.0
|-
|style="text-align:left;" |Блэйк Гриффин
|2||2||21.3||.444||.286||.500||3.5||3.0||0.5||0.5||5.5
|-
|style="text-align:left;" |Патрик Миллс
|3||0||20.5||.300||.167||.667||2.0||2.0||1.0||0.7||5.3
|-
|style="text-align:left;" |Дэвид Дьюк
|3||0||16.6||.400||.500||.571||4.0||1.3||1.0||0||4.3
|-
|style="text-align:left;" |Кесслер Эдвардс
|3||0||13.4||.444||.250||1.000||2.7||1.0||0||0.3||4.3
|-
!Всего
!4
! —
! —
!.489				
!.407	
!.766	
!43.8 
!22.2
!9.2
!5.0
!113.2
|}

Регулярный сезон

|-
|style="text-align:left;" |Кевин Дюрант
|55||55||37.2||.518||.383||.910||7.4||6.4||0.9||0.9||29.9
|-
|style="text-align:left;" |Кайри Ирвинг
|29||29||37.6||.469||.418||.915||4.4||5.8||1.4||0.6||27.4
|-
|style="text-align:left;" |Джеймс Харден
|44||44||37.0||.414||.332||.869||8.0||10.2||1.3||0.7||22.5
|-
|style="text-align:left;" |Сет Карри
|19||19||29.9||.493||.468||.857||2.6||2.6||0.9||0.2||14.9
|-
|style="text-align:left;" |Ламаркус Олдридж
|47||12||22.3||.550||.304||.873||5.5||0.9||0.3||1.0||12.9
|-
|style="text-align:left;" |Андре Драммонд
|24||24||22.3||.610||.000||.537||10.3||1.4||0.9||1.0||11.8
|-
|style="text-align:left;" |Патрик Миллс
|81||48||29.0||.408||.400||.814||1.9||2.3||0.6||0.2||11.4
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|14||14||30.2||.452||.466||.833||4.0||1.0||0.5||0.1||11.3
|-
|style="text-align:left;" |Брюс Браун
|72||45||24.6||.506||.404||.758||4.8||2.1||1.1||0.7||9.0
|-
|style="text-align:left;" |Николас Клэкстон
|47||19||20.7||.674||.000||.581||5.6||0.9||0.5||1.1||8.7
|-
|style="text-align:left;" |Кэмерон Томас
|67||2||17.6||.433||.270||.829||2.4||1.2||0.5||0.1||8.5
|-
|style="text-align:left;" |Горан Драгич
|16||6||25.5||.376||.245||.739||3.2||4.8||0.9||0.2||7.3
|-
|style="text-align:left;" |Блэйк Гриффин
|56||24||17.1||.425||.262||.724||4.1||1.9||0.5||0.3||6.4
|-
|style="text-align:left;" |Дэй’Рон Шарп
|32||8||12.2||.577||.286||.585||5.0||0.5||0.3||0.5||6.2
|-
|style="text-align:left;" |Кесслер Эдвардс
|48||23||20.6||.412||.353||.842||3.6||0.6||0.6||0.5||5.9
|-
|style="text-align:left;" |Деандре Бембри
|48||20||19.8||.568||.417||.600||3.2||1.3||1.0||0.5||5.8
|-
|style="text-align:left;" |Джеймс Джонсон
|62||10||19.2||.469||.271||.527||3.5||2.1||0.5||0.5||5.5
|-
|style="text-align:left;" |Дэвид Дьюк
|22||7||15.5||.361||.243||.810||3.0||0.8||0.6||0.3||4.7
|-
|style="text-align:left;" |Джевон Картер
|46||1||12.0||.333||.331||.700||1.5||1.0||0.3||0.2||3.6
|-
|style="text-align:left;" |Пол Миллсэп
|24||0||11.3||.376||.222||.706||3.7||1.0||0.2||0.5||3.4
|-
|style="text-align:left;" |Лэнгстон Гэллоуэй
|4||0||14.5||.385||.250||.000||2.0||1.3||0.0||0.0||3.0
|-
|style="text-align:left;" |Джеймс Эннис
|2||0||7.0||.286||.500||.000||2.5||0.0||0.5||0.5||2.5
|-
|style="text-align:left;" |Шакил Харрисон
|2||0||11.5||.333||.000||.000||2.0||1.5||0.5||0.5||2.0
|-
|style="text-align:left;" |Веньен Габриэль
|1||0||1.0||.000||.000||.000||1.0||0.0||0.0||0.0||0.0
|-
!Всего
!82
! —
! —
!.475
!.361	
!.805	
!44.4		 
!25.3
!7.1
!5.5
!112.9
|}

Плей-ин

|-
|style="text-align:left;" |Кайри Ирвинг
|1||1||41.44||.800||.500||1.000||3.0||12.0||1.0||0.0||34.0
|-
|style="text-align:left;" |Кевин Дюрант
|1||1||41.39||.0563||.500||1.000||5.0||11.0||2.0||3.0||25.0
|-
|style="text-align:left;" |Брюс Браун
|1||1||40.24||.421||.333||.000||9.0||8.0||3.0||0.0||18.0
|-
|style="text-align:left;" |Андре Драммонд
|1||1||18.58||.636||.000||.400||8.0||0.0||1.0||0.0||16.0
|-
|style="text-align:left;" |Николас Клэкстон
|1||0||28.42||1.000||.000||0.166||9.0||1.0||0.0||5.0||13.0
|-
|style="text-align:left;" |Патрик Миллс
|1||0||17.27||.400||.400||.000||5.0||1.0||0.0||1.0||6.0
|-
|style="text-align:left;" |Горан Драгич
|1||0||10.00||.333||1.000||.000||2.0||0.0||1.0||0.0||3.0
|-
|style="text-align:left;" |Сет Карри
|1||1||33.30||.000||.000||.000||2.0||0.0||1.0||0.0||0.0
|-
|style="text-align:left;" |Кесслер Эдвардс
|1||0||7.36||.000||.000||.000||0.0||0.0||0.0||0.0||0.0
|-
!Всего
!1
! —
! —
!0.536
!0.321	
!0.667
!43.0	 
!33.0
!9.0
!9.0
!115.0
|}

Плей-офф

|-
|style="text-align:left;" |Кевин Дюрант
|4||4||44.0||.386||.333||.895||5.8||6.3||1.0||0.3||26.3
|-
|style="text-align:left;" |Кайри Ирвинг
|4||4||42.5||.444||.381||1.000||5.3||5.3||1.8||1.3||21.3
|-
|style="text-align:left;" |Сет Карри
|4||4||33.0||.564||.522||.667||2.5||3.0||0.3||0.8||14.5
|-
|style="text-align:left;" |Брюс Браун
|4||4||34.8||.568||.429||.800||4.8||2.8||1.3||0.8||14.0
|-
|style="text-align:left;" |Николас Клэкстон
|4||0||24.5||.792||.000||.182||6.3||1.5||1.3||2.3||10.5
|-
|style="text-align:left;" |Горан Драгич
|4||0||19.8||.563||.333||1.000||4.5||1.5||0.8||0.0||10.5
|-
|style="text-align:left;" |Патрик Миллс
|4||0||18.0||.563||.538||.000||1.0||0.0||0.0||0.3||6.3
|-
|style="text-align:left;" |Блэйк Гриффин
|2||0||12.5||.286||.400||1.000||2.0||2.0||0.5||0.5||4.0
|-
|style="text-align:left;" |Андре Драммонд
|4||4||15.0||.545||.000||.600||3.0||0.8||1.3||0.8||3.8
|-
|style="text-align:left;" |Кесслер Эдвардс
|2||0||3.5||.000||.000||.000||0.0||0.5||0.5||0.0||0.0
|-
|style="text-align:left;" |Дэй’Рон Шарп
|1||0||0.4||.000||.000||.000||0.0||0.0||0.0||0.0||0.0
|-
|style="text-align:left;" |Кэмерон Томас
|1||0||0.4||.000||.000||.000||0.0||0.0||0.0||0.0||0.0
|-
!Всего
!4
! —
! —
!0.503
!0.422
!0.738
!34.0	 
!22.3
!8.0
!6.5
!109.0
|}

Травмы и болезни

Звёздный уикенд НБА 

Кевин Дюрант  был выбран в стартовый состав участников матча всех звёзд, а Джеймс Харден вошёл в число запасных игроков. Кевин Дюрант не принял участие в матче из-за травмы. Джеймс Харден, которого обменяли в «Филадельфия Севенти Сиксерс», пропустил матч из-за повреждений.

Патрик Миллс принял участие в конкурсе трёхочковых бросков. Он набрал 21 балл по итогам первого раунда и не вышел в финал конкурса.

Награды

Рекорды и достижения 
 19 октября 2021 Патрик Миллс в матче против «Милуоки Бакс» забил 7 трёхочковых бросков. Патрик установил рекорд «Бруклин Нетс» по количеству забитых бросков из-за дуги для игрока, который начал игру со скамейки запасных. Он стал первым игроком в истории НБА, который забил который 7 трёхочковых бросков в дебютной игре за новый клуб.
 27 октября 2021 Джо Харрис в матче против «Майами Хит» забил 5 трёхочковых бросков и стал рекордсменом «Нетс» по числу точных бросков из-за дуги. На счету Харриса стало 816 забитых трёхочковых бросков. Он сместил на второе место в списке Джейсона Кидда, который будучи игроком «Нью-Джерси Нетс» сделал 813 точных бросков из-за дуги.
 29 октября 2021 года Ламаркус Олдридж в поединке с «Индиана Пэйсерс» стал 48 игроком в истории НБА, который преодолел отметку 20000 набранных очков за карьеру. Ламаркус является одним из семи действующих игроков НБА, которые набрали 20000 очков.
 31 октября 2021 года игроки «Бруклин Нетс» во встрече против «Детройт Пистонс» впервые в истории клуба забили 65,3% бросков с игры.
 14 ноября 2021 года Патрик Миллс в матче против «Оклахома-Сити Тандер» забил 9 трёхочковых бросков. Патрик обновил рекорд «Бруклина» по количеству забитых бросков из-за дуги для игрока, который начал игру со скамейки запасных.
 27 ноября 2021 года в поединке между «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз» был установлен рекорд посещаемости «Барклайс-центра». Впервые домашнюю игру «Нетс» в Бруклине посетили 18071 зритель.
 30 ноября 2021 года в матче между «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс» был обновлен рекорд посещаемости «Барклайс-центра». Впервые «Нетс» продали 18081 билет на домашнюю арену в Бруклине.
 25 января 2022 года домашнюю игру между «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» посетили 18126 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости «Барклайс-центра».
 16 февраля 2022 года «Бруклин» выиграл матч у «Нью-Йорк Никс», в котором по ходу встречи уступал 28 очков.
 15 марта 2022 года во встречи против «Орландо Мэджик» было обновлено несколько индивидуальных и клубных рекордов:
 Кайри Ирвинг впервые в матче регулярного сезона набрал 60 очков. Он забил 20 бросков с игры из 31 попытки, включая 8 точных бросков из-за дуги из 12 попыток, и был точен 12 раз из 13 штрафных бросков. Кайри стал первым игроком в истории «Бруклин Нетс», который набрал 60 очков. До него самым результативным  игроком «Нетс» в одном матче был Дерон Уильямс с 57 очками;
 На счету Кайри Ирвинга за первую половину матча было 41 очко. Кайри впервые в карьере набрал 41 очко за две четверти. До него ни один игрок в истории «Бруклин Нетс» не достигал отметки 41 набранное очко за половину матча.
 Игроки «Бруклин Нетс» впервые в истории клуба за первую половину матча набрали 86 очков.
 27 марта 2022 был обновлен рекорд посещаемости «Барклайс-центра». 18166 зрителей посетили домашнюю игру «Бруклин Нетс».
 2 апреля 2022 года Кевин Дюрант в матче против «Атланта Хокс» обновил своей рекорд результативности, он набрал 55 очков . Кевин впервее в карьере забил 8 трёхочковых бросков.
 5 апреля 2022 года впервые в истории клуба на площадку вышел 43 вариант стартовой пятерки в регулярном сезоне. В сезоне 2021/2022 19 игроков «Бруклина» играли с первых минут матча хоть один раз.
 6 апреля 2022 года «Бруклин» одержал 24 гостевую победу в сезоне, тем самым установился рекорд клуба по количеству выигранных матчей в регулярном сезоне в гостях.
 10 апреля 2022 Кевин Дюрант в матче против «Индиана Пэйсерс» отдал 16 передач своим партнерам, тем самым обновив свой рекорд по передачам в одной игре.

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Переподписание

Дополнение

Ушли

Подписание игроков с драфтов

Примечания

Ссылки 
 

НБА в сезоне 2021/2022
Сезоны Бруклин Нетс